Beraban (Selemadeg Timur), een plaats in Indonesië
Beraban (Kediri), een plaats in Indonesië